Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по гонкам с общим стартом.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по масс-стартам (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка мира по масс-стартам (женщины) на сайте IBU 

Масс-старт
Кубок мира по биатлону. Масс-старт